E21 peut faire référence à :

Domaine militaire 
 HMS E21, un sous-marin de la Royal Navy.

Médecine 
 Hypoparathyroïdie et autres maladies de la glande parathyroïde, d'après la Classification internationale des maladies.

Sport automobile 
 Lotus E21, une Formule 1 de l’écurie Lotus F1 Team ;
 Eifelland E21, une Formule 1 de l’écurie Eifelland Racing.

Transports 
Automobile
 BMW E21, un modèle du constructeur allemand BMW.

Route
   Route européenne 21, traversant la France et la Suisse.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres